Rastrero puede referirse a:

 las plantas rastreras; o
 el nombre común de la planta Ranunculus repens
 Rastrera, vela cuadrilátera

Otros
 Jajo rastrero.
 Trébol rastrero.
 Tomillo rastrero.